March. An Ode – poemat angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór składa się z siedmiu części. Został napisany przy użyciu bardzo długich wersów:

Ere frost-flower and snow-blossom faded and fell, and the splendour of winter had passed out of sight,
The ways of the woodlands were fairer and stranger than dreams that fulfil us in sleep with delight;
The breath of the mouths of the winds had hardened on tree-tops and branches that glittered and swayed
Such wonders and glories of blossomlike snow or of frost that outlightens all flowers till it fade
That the sea was not lovelier than here was the land, nor the night than the day, nor the day than the night,
Nor the winter sublimer with storm than the spring: such mirth had the madness and might in thee made,
March, master of winds, bright minstrel and marshal of storms that enkindle the season they smite. 

Poemat zawiera bardzo wiele przykładów aliteracji, która była ulubionym środkiem instrumentacji głoskowej poety: And now that the rage of thy rapture is satiate with revel and ravin and spoil of the snow.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889